Wenshan kan avse följande platser i Kina:
 Wenshan – autonom prefektur i Yunnan-provinsen
 Wenshan, Wenshan – stad på häradsnivå under föregående
 Wenshan Puzhehei Airport – flygplats